Schüssler kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Schüssler
 Hermann Schüssler

Robotskapade auktorsförkortningar